Luci Regí, tribú de la plebs el 95 aC
 Gai Antisti Regí, militar romà